

Каллендер — місто, штат Айова
 Каллендер — переписна місцевість, штат Каліфорнія